Ньюка́сл (, ) — малый город в районе Даун, находящийся в графстве Даун Северной Ирландии.

Местная железнодорожная станция была открыта 25 марта 1869 года и закрыта 2 мая 1955 года.

Демография 
Ньюкасл определяется Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA) как малый таун (то есть как город с населением от 4500 до 10 000 человек).

Примечания 

Города Северной Ирландии